Sincik (district), een district in de Turkse provincie Adıyaman 
 Sincik (Polatlı), een dorp in het district Polatlı (Ankara)